C69 steht für:
 Aderhautmelanom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Chrysler C69, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Caldwell 69, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C-69 steht für:
 C-69 Constellation, militärische Bezeichnung für das viermotoriges Propellerflugzeug Lockheed Constellation

C69